Det finns flera kända personer med namnet Hans Jonsson eller Hasse Jonsson:

Hans Jonsson (skådespelare) (Hans "Hasse" Ola Jonsson)
Hans Jonsson (ishockeyspelare)
Hans Jonsson (friidrottare)
Hans Jonsson (handbollsspelare)
Hans Jonsson (språkforskare)

Se även
 Johannes Jonæ